HTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hotan (Cina)